Jacquot est un patronyme d'origine française, porté notamment par les personnalités suivantes :
 Alain Jacquot (1932-2018), homme politique français ;
 Albert Jacquot (1853-1915), historien de l'art et luthier français ;
 André Jacquot (1906-1959), militant communiste et résistant français ;
 Benoît Jacquot (1947-), cinéaste français ;
 Catherine Jacquot (1955-), architecte française ;
 Charles Victor Jacquot (1862-1922), général français ;
 Charles Joseph Jacquot (1865-1930), sculpteur français ;
 Charles Jean-Baptiste Jacquot (1812-1880), dit Eugène de Mirecourt, journaliste et écrivain français ;
 Claude Jacquot (1948-), homme politique français ;
 David Jacquot (19?-), journaliste et animateur de télévision française ;
 Eugène Jacquot (1876-1950), chercheur d'or canadien ;
  ;
 Julien Jacquot (1982-), joueur professionnel de rugby à XV français ;
 Léo Paul Jacquot (1877-1950), général de brigade français ;
 Louis et Eugène Jacquot (1872-1949) (1876-1950), chercheurs d'or canadiens qui ont fondé plusieurs villes ;
 Martine L. Jacquot (1955-), romancière franco-canadienne ;
 Pierre-Elie Jacquot (1902-1984), général français ;
 René Jacquot (1961-), boxeur français ;
 Tony Jacquot (1919-2007), acteur français.

Prénom

Économie 
Jacquot peut aussi désigner :
 Jacquot, entreprise française spécialisée dans la confiserie de chocolat, appartenant depuis 2007 au groupe Cémoi.

Voir aussi 
 Jacquot de Nantes, film français sorti en 1991

Homonymie de patronyme